La saison 2015 du Championnat de Thaïlande de football est la dix-neuvième édition du championnat de première division en Thaïlande. Les dix-huit meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, la Thai Premier League, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les trois derniers du championnat sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de Division One, la deuxième division thaïlandaise.

C'est le club de Buriram FC qui remporte à nouveau le championnat cette saison après avoir terminé invaincu en tête du classement final, avec treize points d'avance sur Muangthong United et vingt-cinq sur Suphanburi FC. C'est le cinquième titre de champion de Thaïlande en huit saisons pour le club. La surprise aurait pu venir du bas du classement avec la relégation du BEC Tero Sasana, troisième du championnat la saison dernière. Le club est finalement epargné de la descente car Saraburi FC,  du classement, se retire du championnat à l'issue de la saison.

Qualifications continentales 
Le vainqueur du championnat obtient son billet pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions de l'AFC. Deux autres places en barrage de la Ligue des champions sont attribuées au deuxième du championnat ainsi qu'au vainqueur de la Coupe de Thaïlande de football. Si le club remportant la Coupe est déjà classé parmi les deux premiers, c'est le troisième du classement final qui obtient sa qualification.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

Liens externes 
  Page complète (classements et résultats) sur RSSSF

2015
Thaïlande
Sport en Thaïlande en 2015